

Codici 
 AFG – Codice ISO 3166-1 alpha-3 per l'Afghanistan
 AFG – Codice nazione del CIO per l'Afghanistan
 AFG – Codice nazione della FIFA per l'Afghanistan